Eerste klasse (2002/2003) była 100. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna KRC Genk. Nowym mistrzem Belgii został zespół Club Brugge.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2002 w piłce nożnej
2003 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii
2002 w Belgii
2003 w Belgii